Чейс може да се отнася за:
 Хора
 Джеймс Хадли Чейс (1906 – 1985), английски писател

 Окръзи в САЩ
 Чейс (окръг, Канзас)
 Чейс (окръг, Небраска)

 Други
 Корделия Чейс, филмова героиня